Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марія Шарапова.

Ана Іванович виграла титул, перемігши у фіналі Надію Петрову з рахунком 7–5, 6–4, відігравши два матч-боли в третьому сеті півфінального матчу проти Єлени Янкович. Це був її другий титул за рік і четвертий загалом.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2007
East West Bank Classic